1008 км, 1008-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1008 км — разъезд, Северная железная дорога (Архангельская область). Код  295017.
 1008 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код  586966.
 1008 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Республика Карелия). Код  013848.